Sidorenko kan som auktorsförkortning betyda:

 Vasily S. Sidorenko
 G.T. Sidorenko

Robotskapade auktorsförkortningar